Das Pontins Professional 1980 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1979/80. Vom 3. bis 10. Mai fand es in Pontins’ Ferienpark in Prestatyn an der Nordküste von Wales statt.

Vorjahressieger Doug Mountjoy trat nicht zur Titelverteidigung an. Dafür erreichte Ray Reardon in der siebten Ausgabe des Turniers zum fünften Mal das Finale. Zum ersten Mal verlor er das Endspiel in Prestatyn. Der Engländer John Virgo gewann es mit 9:6 und holte sich innerhalb von 7 Monaten den dritten Profititel seiner Karriere.

Preisgeld 
Nach dem Auf und Ab beim Preisgeld in den vergangenen Jahren machte das Preisgeld mit dem Wechsel des Turniermodus einen großen Sprung nach oben. Aus 2.000 £ verteilt auf die beiden Finalisten wurden 6.200 £ verteilt auf alle 8 Teilnehmer. Sieger und Zweiter bekamen jeweils 500 £ mehr.

Finalrunde 
Nach drei Jahren, in denen mit dem Gruppenmodus experimentiert wurde, kehrte das Turnier wieder zum klassischen Ausscheidungsverfahren zurück. 8 Teilnehmer spielten drei Runden, bis der Sieger übrigblieb. Von den Top 8 der Weltrangliste waren nur Dennis Taylor und Cliff Thorburn, der kurz zuvor Weltmeister geworden war, nicht mit dabei.

Finale

Century-Breaks 
6 Breaks von 100 Punkten oder mehr gab es in diesem Jahr, 3 Century-Breaks erzielte alleine der Sieger John Virgo, zwei davon trugen zu seinem Sieg im Finale bei.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1980
1980